Mehdi Amirabadi (Teerã, 22 de fevereiro de 1979) é um ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como defensor.

Carreira 
Mehdi Amirabadi representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2004.

Títulos 
 Seleção iraniana
 Copa da Ásia de 2004: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Teerã
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004